

Persone 
Afanasij Nikitin – mercante ed esploratore russo, uno dei primi europei (dopo Niccolò Da Conti) a raggiungere l'India.
Aleksandr Borisovič Nikitin – ex calciatore ed ora allenatore sovietico-russo, nel 2013 allenatore del Futbol'nyj Klub Olimpija Volgograd
Boris Nikitin – nuotatore sovietico
Evgenij Nikitin – basso-baritono russo
Jurij Nikitin – scrittore russo
Jurij Nikitin – ginnasta ucraino
Ivan Maksimovič Nikitin – pittore russo
Ivan Savvič Nikitin – poeta russo
Larisa Nikitina, poi Turčinskaja – eptatleta russa
Nikolaj Vasil'evič Nikitin – architetto ed ingegnere 
Sergej Nikitin (o anche Sergey Nikitin) – storico, toponomasta, fondatore del progetto “Velonotte”.
Sergej Nikitin – cantante e musicista russo
Vasilij Vasil'evic Nikitin – ingegnere aeronautico russo-sovietico
Vasilij Vasil'evic Nikitin – mineralogista russo-sovietico
Vera Nikitina, poi Vera Jakovlevna Komisova – velocista sovietica-russa
Vladimir Vasil'evič Nikitin – fondista sovietico

Altro 
4605 Nikitin – asteroide della fascia principale
Nikitin-Shevchenko IS-1
Ghiacciaio Nikitin – ghiacciaio sulla costa di English